Липсиус Рихард Адальберт (, 1830—1892) — немецкий протестантский богослов, профессор догматики и церковной истории в Лейпциге, Вене, Киле и Йене.

Липсиус — представитель умеренно-либерального богословия, признающего права научной критики и в догматике стремящегося к созданию целостного миросозерцания, опирающегося на историческое откровение Христа и на опытные данные христианской душевной жизни и не противоречащего выводам научного познания мира.

Липсиус Рихард Адальберт сын Карла Генриха Адальберта Липсиуса (Karl Heinrich Adelbert Lipsius). Его братья — архитектор Константин Липсиус (1832—1892) и старший преподаватель Юстус Герман Липсиус (1834—1920).

Труды

Главные труды 
Главные его научно-критические труды:
 «De Clementis Romani epistola ad Cor. I» (Лпц., 1855),
 «Gnosticismus» (в Энциклопедии Эрша и Грубера, том 71),
 «Chronologie der röm. Bischöfe bis zur Mitte des IV Jahrh.» (Киль, 1869),
 «Die Pilatus-Akten» (нов. изд., 1886),
 «Quellen der röm. Petrussage» (1871),
 «Quellen der ältesten Ketzergeschichte» (Лпц., 1875),
 «Die apocryphen Apostelgeschichten» (Брауншвейг, 1883-90)
 и др.

Главный труд его по догматике: «Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik» (Брауншвейг; нов. изд., 1893).

С 1875 г. он вместе с Hase, Pfleiderer и Schrader издавал «Jahrbücher für prot. Theologie».

Труды по годам 
 1853: Die paulinische Rechtfertigungslehre
 1855: De Clementis Romani epistola ad Corinthos
 1856: Über die Echtheit der syrischen Rezension der ignatianischen Briefe
 1859: Über das Verhältnis des Textes der drei syrischen Briefe des Ignatios zu den übrigen Rezensionen der Ignatianischen Literatur
 1860: Der Gnostizismus, sein Wesen, Ursprung und Entwicklungsgang
 1861: Predigt über Römer 13, 11-14
 1865: Zur Quellenkritik des Epiphanios
 1866: Predigt über Apotelgeschischte 10, 34-41
 1868: Die Papstverzeichnisse des Eusebius und der von ihm abhängigen Chronisten
 1869: Chronologie der römischen Bischöfe bis zur Mitte des vierten Jahrhunderts
 1871: Glaube und Lehre. Theologische Streitschrr.
 1871: Die Pilatusakten. Kritisch untersucht
 1871: Über Glauben und Wissen
 1872: Die Quellen der römischen Petrussage, kritisch untersucht
 1873: Über den Ursprung und ältesten Gebrauch des Christennamens
 1873: Über die Bekenntnisfrage
 1874: Die Simon-Sage
 1874: Die Quellen der ältesten Ketzergeschichte
 1876, 1892, 1893: Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik
 1876: Schleiermacher und die Romantik
 1877: Die Gottesidee
 1878: Dogmatische Btrr. Zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs
 1878: Die göttliche Weltregierung. Ein Vortrag
 1878: Des Kulturkampfes Ende
 1880: Die Edessenische Abgarsage, kritisch untersucht
 1880: Die letzten Gründe der religiösen Gewissheit. Ein Vortrag
 1881: Die Bedeutung des Historischen im Christenthum
 1883: Die apocryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ein Btr. zur altchristl. Lit.gesch. Erster Band
 1884: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Zweiter Band
 1885: Philosophie und Religion. Neue Beiträge zur wissenschaftlichen Grundlegung der Dogmatik
 1887: Zehn Jahre preussisch-deutscher Kirchenpolitik
 1887: In welcher Form sollen wir den heidnischen Kulturvölkern das Evangelium bringen?
 1889: Die Hauptpunkte der christlichen Glaubenslehre, im Umrisse dargestellt
 1889: Unser gemeinsamer Glaubensgrund im Kampf gegen Rom
 1890: Die apokryphen Apostelgeschichten und Apostellegenden. Ergänzungsheft
 1891: Acta apostolorum apocrypha
 1891: Hand-Commentar zum NT, bearbeitet von Holtzmann, Lipsius, Schmiedel, von Soden. Zweiter Band, zweite Abtheilung: Die Briefe an die Galater, Römer, Philipper
 1892: Luthers Lehre von der Buße

Литература 
 «Richard-Adalbert Lipsius. Zwei Gedächtnissreden» (Иена, 1893)
 критические отзывы:
 А. М. Иванцов-Платонов. «Ереси и расколы трех первых веков»
 статья проф. А. П. Лебедева, в «Чтениях Моск. Общ. Любителей Дух. Просвещения» «Хр. Чт.» (1881, т. II).

Источники

Ссылки 
 Literatur von und über Richard Adelbert Lipsius in der Staatsbibliothek zu Berlin
 

Богословы по алфавиту
Богословы Германии
Богословы XIX века